Станислав Валерьевич Ефимов (9 августа 1993 года, Москва) — российский футболист, выступающий за Финский «Экёнес».

Биография 
Воспитанник московской спортшколы «Смена». На профессиональном уровне дебютировал в составе «Локомотива-2». Затем выступал за другие коллективы ПФЛ и ФНЛ. В 2016 году числился в составе латвийской «Риги», но за основной состав не выступал.

В 2018 году переехал в Армению. В Первом дивизионе за 26 игр первенства забил 46 голов за «Ереван» и помог команде оформить путевку в элиту. Летом 2019 года подписал контракт с «Пюником», за который вскоре дебютировал в еврокубках.

Достижения 
 Победитель зоны «Запад» первенства ПФЛ России: 2015/16.
 Победитель и лучший бомбардир первой лиги Армении: 2018/19.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив-Казанка»
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Ереван»
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Ван» Чаренцаван
Игроки ФК ЕИФ